

Каракемерський сільський округ — адміністративна одиниця, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Каракемерський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Жамбильська область
 Каракемерський сільський округ — адміністративна одиниця, Кордайський район, Жамбильська область